Ри́мский коро́ль (, , реже — король римлян), также король Германии, германский король и немецкий король — титул избранного, но ещё не коронованного папой римским главы Священной Римской империи.

Согласно Григорию Турскому, правитель Суасонского домена Сиагрий, оставшийся последним представителем Римской империи на Западе, именовался титулом Dux (провинциальный военачальник), но соседние германские племена называли его «королём римлян».

После создания на базе Восточно-Франкского королевства Священной Римской империи, для каждого нового монарха стала традиционной как минимум двойная процедура: избрание в Германии и коронация в Риме (иногда между ними происходила коронация в Милане в качестве короля Италии). Поездка короля из Германии в Рим в Средние века, как правило, превращалась в военный поход. Кроме того, требовалось заручиться поддержкой римского папы, либо дождаться смерти или организовать свержение враждебно настроенного папы. От избрания до коронации в Риме претендент на императорский трон назывался римским королём.

У этого титула была ещё одна функция. Чтобы обеспечить переход власти от отца к сыну, почти каждый император пытался организовать выборы римского короля при своей жизни. Таким образом, титул римского короля часто означал наследного принца.

В 1508 году Максимилиан I так и не смог прибыть в Рим для коронации. Римский папа Юлий II разрешил ему пользоваться титулом «избранного императора». В дальнейшем преемники Максимилиана I (кроме Карла V) уже не стремились к коронации. Титул «римский король» теперь означал лишь наследника престола, избранного курфюрстами при жизни отца.

В современной литературе для устранения путаницы с древнеримскими царями и итальянскими королями, римских королей нередко называют король Германии (). Начиная с Максимилиана I титул «король в Германии» (, ) действительно существовал, входя в титулатуру императоров.

В 1811 году французский император Наполеон I объявил своего новорождённого сына Наполеона II своим наследником и дал ему титул «римский король».

Список Римских королей и антикоролей 
Курсивом выделены имена антикоролей (:de:Gegenkönig).

Примечания

Литература 
 
 

Титулы Священной Римской империи
Списки правителей Европы